Waging heißen:

geographische Objekte: 
 Waging am See, Markt im Landkreis Traunstein in Bayern
 Waging (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich

Personen: 
 Bernhard von Waging (* um 1400; † 1472), Benediktinermönch